Пузин — фамилия; имеет женскую форму Пузина.

Известные носители:
 Пузин, Алексей Александрович (1904—1987) — советский партийный и государственный деятель, председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК — СМ СССР (1944—1949), председатель Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (1957—1965). 
 Пузин, Сергей Никифорович (1953) — советский и российский учёный, специалист в области медико-социальной реабилитации, академик РАМН (2007), академик РАН (2013).